Symmerus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Walker 1848. Symmerus ingår i familjen hårvingsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hårvingsmyggor
Symmerus